Caronno puede referirse a:

 Caronno Pertusella, localidad y comuna de la provincia de Varese, región de Lombardía, Italia 
 Caronno Varesino, localidad y comuna de la provincia de Varese, región de Lombardía, Italia